Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 le .
 le .
 le .
 le .

 le  d'artillerie,
 le  d'artillerie coloniale,
 la  demi-brigade d'infanterie de ligne.
 
 le .
 
 le .

Homonymie d'unités militaires